Wybory parlamentarne w Austrii odbyły się 10 maja 1959. Frekwencja wyborcza wyniosła 94.2%.

Austriacka Partia Ludowa ponownie uzyskała najwięcej miejsc w Radzie Narodowej. Komunistyczna Partia Austrii utraciła 3 miejsca i od tego momentu nie udało jej się powrócić do Rady Narodowej. ÖVP kontynuowała "wielką koalicję" z SPÖ.  Julius Raab (ÖVP) pozostał kanclerzem.

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów w Krajach związkowych

Bibliografia 
 May 10, 1959 General Election Results - Austria Totals

1959 w Austrii
1959
Austria